Дзержи́нский () — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Дзержинский, Владислав Эдмундович (1881—1942) — врач-невролог и психиатр, доктор медицинских наук, брат Ф. Э. Дзержинского.
 
 Дзержинский, Леонид Иванович (1891—1974) — драматург, член СП СССР (Курганская область).
 
 Дзержинский, Эдмунд Иосифович (1838—1882) — отец Ф. Э. Дзержинского.
 Дзержинский, Ян Феликсович (1911—1960) — сын Ф. Э. Дзержинского.

 Дзержинская, Софья Сигизмундовна (1882—1968) — российская и польская революционерка, жена Ф. Э. Дзержинского.

Топонимы

Армения 
 Дзержинский — до 2005 г. название села Айгеван в марзе Армавир.

Белоруссия 
 Дзержинский — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Дзержинский — посёлок в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Дзержинский — до 2007 г. название села Нурмухамеда Есентаева Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Дзержинский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Дзержинский — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Дзержинский — город в Московской области.
 Дзержинский — название города Сорск в Хакасской АО до 1966 года.
 Дзержинский — название села Дзержинское в Томской области с 1990 до 1993 гг. как пгт

Украина 
 Дзержинский — посёлок в составе города Ровеньки Луганской области.

Техника 
 «Дзержинский» — советский и российский пограничный сторожевой корабль проекта 11351;
 «Дзержинский» (ПС-8) — советский пограничный сторожевой корабль постройки 1935 года;
 «Дзержинский» — советский сторожевой корабль проекта 264;
 «Дзержинский» — эсминец советского флота;
 «Дзержинский» — крейсер советского флота;
 «Дзержинский» — монитор советского флота;
 «Феликс Дзержинский» — советский паровоз;
 «ФЭД» — харьковский машиностроительный завод.

См. также 
 Дзержинск
 Дзержинское
 Дзержинского
 Дзержинский район
 Дзержинский политехнический институт
 Памятники Дзержинскому
 ФЭД